Posłaniec (film 1971)
 kurier